Джо́зеф У. Уо́лтон (; 5 июня 1925 — 31 декабря 2006), также известный как Джо Уолтон () — английский футболист, защитник. Наиболее известен по выступлениям за клуб «Престон Норт Энд» в конце 1940-х и 1950-е годы, за который провёл более 400 матчей.

Футбольная карьера 
Уроженец Манчестера, Джо начал играть в футбол за местные школьные команды «Манчестер Скулбойз» и «Ланкашир Скулбойз». В апреле 1940 года 14-летний Уолтон подписал любительский контракт с «Манчестер Юнайтед», а в октябре 1943 года подписал профессиональный контракт с клубом. После этого регулярно выступал за «Манчестер Юнайтед» в Северной региональной военной лиге, и даже трижды сыграл за сборную Футбольной ассоциации Англии. 26 января 1946 года дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в официальном матче: это была игра четвёртого раунда Кубка Англии против «Престон Норт Энд» на стадионе «Мейн Роуд».

24 августа 1946 года сыграл в неофициальном матче сборных Англии и Шотландии на «Мейн Роуд».  Это был благотворительный матч с целью сбора средств для помощи пострадавшим в , которая произошла в марте 1946 года. Матч собрал 12 000 фунтов стерлингов. Так как игра была благотворительная, она не учитывалась в официальном зачёте, и Уолтон официально не провёл ни одной игры за сборную Англии.

В «Манчестер Юнайтед» у юного Уолтона была жёсткая конкуренция за место в защите команды со стороны правого защитника Джонни Кэри и левого защитника Джона Астона. Сыграв за команду 23 официальных матча, в 1948 году он попросил Мэтта Басби выставить себя на трансфер в поисках регулярной игровой практики. Басби пытался убедить юного защитника остаться в команде, но безуспешно, и в марте 1948 года Уолтон был продан в «Престон Норт Энд» за рекордную для того времени сумму в 10 000 фунтов стерлингов.

В сезоне 1952/53 Уолтон в составе своего нового клуба занял второе место в Первом дивизионе, когда «Престон» набрал равное количество очков с «Арсеналом», но уступил чемпионский титул по соотношению забитых и пропущенных мячей. В 1954 году помог «неуязвимым» дойти до финала Кубка Англии, в котором его команда уступила клубу «Вест Бромвич Альбион». В сезоне 1957/58 помог «Престону» вновь занять второе место в чемпионате (титул выиграл «Вулверхэмптон Уондерерс»). Уолтон выступал в составе «Престона» Уолтон с 1948 по 1961 год, сыграв 435 официальных матчей и забив 4 мяча.

В феврале 1961 года 36-летний Уолтон был продан в «Аккрингтон Стэнли» за 1590 фунтов стерлингов. Провёл в команде ещё два сезона, сыграв 50 официальных матчей. В марте 1962 года «Аккрингтон Стэнли» был признан банкротом и исключён из Футбольной лиги Англии (возрождённый клуб с тем же названием смог вернуться в неё только 44 года спустя).

После ухода из «Аккрингтона» был играющим тренером в клубе «Хоридж РМИ», расположенном неподалёку от Болтона. Впоследствии управлял газетным киоском в Престоне, а затем работал в электротехнической фирме там же.

Джо Уолтон умер в Престоне в канун нового 2007 года в возрасте 87 лет. У него остались жена и двое взрослых детей.

Достижения 
 Престон Норт Энд
 Победитель Второго дивизиона: 1950/51
 Второе место в Первом дивизионе: 1952/53, 1957/58
 Финалист Кубка Англии: 1954

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль футболиста на сайте 11v11.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Аккрингтон Стэнли» (1891)
Игроки ФК «Ли Дженисис»